Kim Bok-rae (* 3. Mai 1977) ist eine ehemalige südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie erreichte bei den Olympischen Spielen 2004 im Doppel das Halbfinale.

Erfolge 
Zahlreiche Erfolge erzielte die Abwehrspielerin Kim Bok-rae im Doppel mit ihrer Partnerin Kim Kyung-ah. 2001 siegte das Paar bei den German Open.

2004 qualifizierte sich Kim Bok-rae für die Teilnahme am Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele, wo sie mit Kim Kyung-ah antrat. Nach Siegen über Gao Jun/Tawny Banh (USA), Jing Jun Hong/Li Jia Wei (Singapur) und Tamara Boroš/Cornelia Molnar (Kroatien) erreichten sie eines der beiden Halbfinals. Hier unterlagen sie ihren Landsfrauen Lee Eun-Sil/Suk Eun-mi, und auch das anschließende Spiel um Platz drei ging gegen Guo Yue/Niu Jianfeng (CHina) verloren.

Weitere internationale Erfolge erzielte Kim Bok-rae 2005, wo sie bei der Asienmeisterschaft mit der Mannschaft Silber holte sowie in den Grand Finals der ITTF Pro Tour im Doppel mit Kim Kyung-ah das Endspiel erreichte. Auch bei den German Open 2005 wurde das Doppel Zweiter.

Nach 2006 trat sie international nicht mehr in Erscheinung.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Porträt auf ittf.com, abgerufen am 26. Mai 2014
 , abgerufen am 26. Mai 2014

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Geboren 1977
Frau
Südkoreaner